Бромид циркония
 Бромид циркония(III) — соединение состава ZrBr3.
 Бромид циркония(IV) — соединение состава ZrBr4.